William Gilbert – medico e scienziato del XVI secolo
William Gilbert – scrittore e librettista inglese artisticamente legato al compositore Arthur Sullivan
William Gilbert – scrittore, padre di William Schwenck Gilbert
Billy Gilbert – attore statunitense nato nel 1891
Billy Gilbert – attore e comico statunitense nato nel 1894
Billy Gilbert – ex calciatore inglese
Billy Gilbert – personaggio di Bakugan